Brezna je lahko:
 Brezna (reka), reka na Hrvaškem
 Brezna, Gornji Milanovac (Srbija)
 Brezna, Kraljevo (Srbija)
 Brezna, Priboj (Srbija)